Ноттингем () — название нескольких населенных пунктов в Великобритании и США.

 Ноттингем — город в Англии
 Ноттингем (городская агломерация)
 Ноттингем, Мериленд
 Ноттингем, Нью-Хэмпшир
 Ноттингем, Пенсильвания

Фамилия 
 Ноттингем, Джейкоб (род. 1995) — американский бейсболист.
 Ноттингем, Майкл (род. 1989) — китский и английский футболист.
 Ноттингем, Тревор (род. 1969) — тринидадский футболист.

Другое 
 Ноттингем — название нескольких боевых кораблей британского ВМФ
 Ноттингем Форест — английский футбольный клуб из одноименного города
 «Ноттингем» — фильм 2009 года, реж. Ридли Скотт (США)

См. также 
 Ноттингемский университет
 Ноттингемский университет в Малайзии